Henri Vidal puede hacer referencia a:

 Henri Vidal (1864 — 1918) escultor francés.
 Henri Vidal (1919 — 1959) actor francés.